Валентин Николаевич Цыцугин (1929 — 8 октября 2010) — советский общественный и хозяйственный деятель. Почётный гражданин города Старый Оскол (1999). Председатель Старооскольского горисполкома (1957—1963), первый секретарь городского комитета КПСС (1969—1983).

Биография 
Родился в 1929 году в Саратове. Война застала его мальчишкой и он очень хорошо помнил фашистские бомбардировки нефтеперерабатывающего завода. В Саратове, после окончания обучения в школе, он успешно был зачислен в юридический институт. Завершив обучение в нём, был направлен на работу в прокуратуру города Острогожска Воронежской области, потом направлен в посёлок Красная Гвардия.

В декабре 1954 года Валентин Цыцугин был утверждён в должности первого секретаря Старооскольского райкома ВЛКСМ. Под его руководством создавались комсомольские молодёжные коллективы на предприятиях, формировались отряды целинников. В 1957 году новое назначение на должность председателя Старооскольского горисполкома, где проработал более шести лет. В 1969 году Валентин Николаевич стал первым секретарём Старооскольского городского комитета коммунистической партии Советского Союза. Работал до 1983 года. Именно в этот период были созданы и вышли на основную мощь такие предприятия как СГОК, завод АТЭ, цементный завод, первая очередь ОЭМК и другие. Было возведено более двух миллионов квадратных метров жилья, десятки детсадов и школ, ДК «Горняк» и «Комсомолец», кинотеатры «Быль» и «Октябрь», больничный комплекс Лебединского ГОКа. Старый Оскол превысил стотысячный рубеж по населению.  

С 1983 года на протяжении 17 лет работал руководителем открытого акционерного общества «Гипрогор». В 2000 году вышел на заслуженный отдых. 

13 сентября 1999 года на основании решения городских властей Цыцугину было присвоено звание «Почётный гражданин города Старый Оскол».

Проживал в Старом Осколе. Умер 8 октября 2010 года.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 два Ордена «Знак Почёта»,
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»,
 Заслуженный строитель Российской Федерации,
 «Почётный гражданин города Старый Оскол» (13.09.1999).

Память 
 В Старом Осколе именем Цыцугина назван один из проспектов города.
 В 2016 году в микрорайоне Степной города Старый Оскол была установлена бронзовая скульптура Цыцугину В. Н.

Примечания

Ссылки 
 Цыцугин В. Н. Старый Оскол

Почётные граждане Старого Оскола
Первые секретари Старооскольского горкома КПСС
Председатели Старооскольского горисполкома
Делегаты XXVI съезда КПСС